Rinkerode ist der Name

 eines Ortsteils der Stadt Drensteinfurt in Nordrhein-Westfalen, siehe Rinkerode
des bereits im Mittelalter erloschenen Adelsgeschlechts Rinkerode (Adelsgeschlecht)